Gminy w USA:
 Walnut Lake (ang. Walnut Lake Township) – gmina w stanie Arkansas, w hrabstwie Desha
 Walnut Lake (ang. Walnut Lake Township) – gmina w stanie Minnesota, w hrabstwie Faribault